Sergines bezeichnet

 die französische Gemeinde Sergines in der Region Burgund

Sergines ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffroy de Sergines (auch Sargines; * um 1205, † 1269), französischer Ritter; Seneschall und Regent (Bailli) des Königreichs Jerusalem
 Pierre de Sergines († wohl 18. Oktober 1244), lateinischer Erzbischof von Tyrus im 13. Jahrhundert